Paranaleptes (kevers), een geslacht van boktorren
Paranaleptes (hooiwagens), een ongeldige naam voor een geslacht van hooiwagens, nu Kuryella